Cascade Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen>:

in Kanada:
 Cascade Mountain (Alberta)
 Cascade Mountain (British Columbia)

in den Vereinigten Staaten:
 Cascade Mountain (Arkansas)	
 Cascade Mountain (Grand County, Colorado)	
 Cascade Mountain (Gunnison County, Colorado)	
 Cascade Mountain (Ouray County, Colorado)	
 Cascade Mountain (Montana)	
 Cascade Mountain (New Hampshire)	
 Cascade Mountain (Essex County, New York)	
 Cascade Mountain (Hamilton County, New York, 674 m)	
 Cascade Mountain (Hamilton County, New York, 695 m)	
 Cascade Mountain (Utah)	
 Cascade Mountain (Washington)	
 Cascade Mountain (Wisconsin)